

Geografia 

 Rogers – ghiacciaio della Terra della Principessa Elisabetta

 Rogers – città della Contea di Benton, Arkansas
 Rogers – città della Contea di Barnes, Dakota del Nord
 Rogers – township della Contea di Presque Isle, Michigan
 Rogers – città della Contea di Hennepin, Minnesota
 Rogers – villaggio della Contea di Colfax, Nebraska
 Rogers – villaggio della Contea di Columbiana, Ohio
 Rogers – città della Contea di Bell, Texas

Persone

Altro 
 Rogers Communications – azienda e compagnia telefonica canadese
 Rogers – band italiana
 Rogers – romanzo di Ahmed Nagi del 2007
 Rogers Centre – stadio di Toronto, chiamato anche "SkyDome"